Sokolí vrch kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Sokolí vrch (kulle), Ústí nad Labem, 
 Sokolí vrch (berg), Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar